Зайдин Магомедович Джамбулатов (9 января 1956, Махачкала, Дагестанской АССР) — профессор ветеринарии (доктор наук с 2004), ректор Дагестанского государственного аграрного университета (2008). Родом из с. Атланаул Буйнакского района. По национальности — кумык.

Биография 
В 1978 году с отличием окончил ветеринарный факультет Дагестанского сельскохозяйственного института (в настоящее время Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова). В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук в Ленинградском ветеринарном институте (в настоящее время Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) и был избран на должность ассистента кафедры патологической анатомии ДСХИ.

С 1986 года работал в Госветслужбе РД председателем Комитета Правительства Республики Дагестан по ветеринарии, руководителем Департамента по ветеринарии Дагестана. После защиты докторской диссертации в 2004 году ему присуждена ученая степень доктора ветеринарных наук и он продолжает педагогическую работу в должности профессора кафедры.

С 2008 года — ректор Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии. Автор более 50 научных трудов, среди которых монографии, учебно-методические пособия, рекомендации, научные статьи.

Отмечен государственными наградами: медаль «За трудовое отличие», почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РД», лауреат Государственной премии Республики Дагестан. В 2009 году за вклад в развитие системы высшего образования России и подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства награждён медалью им. К. Тимирязева. 2013 году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

В 2019 году стал одним из учредителей футбольного клуба «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо».

В 2022 году в должности ректора подписал обращение Российского союза ректоров в поддержку вторжения России на Украину.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дагестанского государственного аграрного университета им. М. М. Джамбулатова

Ветеринары СССР
Ветеринары России
Выпускники Дагестанского аграрного университета
Ректоры вузов России
Лауреаты Государственной премии Республики Дагестан
ФК «Махачкала»